Влади́мир Га́рин:* Гарин, Владимир Владимирович (1987—2003) — российский киноактёр.
 Гарин, Владимир Николаевич (1896—1940) — деятель советских спецслужб.